Муксупип има више значења:

 Општина Муксупип (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Муксупип (Муксупип, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику